Rada Reprezentantów (Bahrajn)
 Rada Reprezentantów (Irak)